Kurt Niedermayer – ex calciatore tedesco
 Oskar von Niedermayer – generale, docente e agente segreto tedesco
 Rob Niedermayer – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Scott Niedermayer – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese